Der Dreiband Grand Prix 1991/9 war das 33. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 25. bis zum 26. Oktober 1991 in Saarbrücken statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als CASINO CUP SCHLOSSBERG 1991 ausgetragen.

Geschichte 
Torbjörn Blomdahl gewann in Saarbrücken sein zehntes Grand-Prix-Turnier. Im Finale gewann er gegen seinen Dauerrivalen Raymond Ceulemans mit 3:1 Sätzen. In einem rein französischen Spiel um Platz drei siegte Richard Bitalis ebenfalls mit 3:1 Sätzen.

Turniermodus 
In Saarbrücken wurden drei Qualifikationsrunden gespielt. In der letzten Qualifikationsrunde schied nur der Letzte aus. In den Qualifikationsrunden wurde auf zwei, in der Finalrunde auf drei Gewinnsätze gespielt.
Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

In der Endtabelle wurde das Ranking nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet.

Vorrunde

Letzte Qualifikationsrunde

Abschlusstabelle

Endrunde 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Einzelnachweise 

1991/9
Karambolageveranstaltung 1991
Billardturnier in Saarbrücken